wigilia – rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia poprzedzającego
 Wigilia – imię żeńskie

Zobacz też 

 wigilia Bożego Narodzenia – w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający Boże Narodzenie
 wigilia św. Jana – święto obchodzone w nocy 23 czerwca w wigilię św. Jana Chrzciciela
 wigilia Nowego Roku (Sylwester)
 Wigilia Paschalna